Wok puede referirse a:
 Wok hei, movimiento del wok al hacer stir frying con los alimentos con el objeto de repartir su sabo.
 China Wok, empresa peruana dedicada al rubro de comidas peruanas del tipo chifa.
 Wok, especie de sartén empleada en el Este de Asia y Sureste Asiático.